Katrine Greis-Rosenthal (1985-), actrice danoise ;  
 Michael Greis (né en 1976), biathlète allemand ;  
 Toni Greis (né en 1973), auteur de bande dessinée allemand.